Kusmitschow () ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Wiktorowitsch Kusmitschow (* 1963), russischer Oligarch
 Iwan Alexandrowitsch Kusmitschow (* 2000), russischer Fußballspieler